El Pozole kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Pozole, Mazatlán, 
 El Pozole, Rosario, 
 El Pozole, San Ignacio, 

Robotskapade Mexikoförgreningar